Time fades away (album van Neil Young) (1973), muziekalbum van Neil Young
 Time fades away (lied van Neil Young) (1973), lied van Neil Young